Austen har flere betydninger:
 som efternavn:
 Jane Austen (1775-1817), engelsk forfatter
 Kate Austen, fiktiv person i den amerikanske tv-serie Lost

 som fornavn:
 Austen Chamberlain (1863-1937), britisk politiker